Qimmilivik bezeichnet:
 Qimmilivik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qimmilivik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland